7 км (7-й кіломе́тр; Сьо́мий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:
 7 км — Найбільший промтоварний ринок України та Європи (згідно з такими показниками як площа, загальна кількість торгівельних об’єктів, кількість працюючих, підприємців та відвідувачів), розташований в Овідіопольському районі Одеської області, межує з містом Одеса. Юридична назва ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК». Народна загальновыдома назва «Сьомий кілометр», відображена на офіційному зареєстрованому товарному знаку проминку, згідно з однією з версій пішла від станції електрички Одеса-Західна розташована безпосередньо біля ринку (раніше роз'їзд 7 км).

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

7 км — зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці
 7 км — колійний пост Київської дирекції Південно-Західної залізниці
 7 км — роз'їзд Донецької дирекції Донецької залізниці
 7 км — роз'їзд Полтавської дирекції Південної залізниці
 7 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 7 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Запоріжжя-Кам'янське — Гребля
 7 км — закритий зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Сухачівка — Правда